Annamia Hora, 1932 : un genre de poissons téléostéens de la famille des Gastromyzontidae ;
Annamia L.T.T.Nguyen, 2013 : un genre de cyanoabctéries de la famille des Microcoleaceae.